Braț se poate referi la:
 braț (anatomie), segment al membrului superior cuprins între cot și umăr (la om și la vertebrate); (prin extensie) membrul superior al corpului omenesc.
 braț (figurativ), cantitate care se poate cuprinde și duce în brațe.
 braț (geografie), ramificație a cursului principal al unei ape curgătoare.
 braț (tehnică), obiect sau parte a unui obiect care seamănă cu brațul; element solid al unui sistem tehnic, solidar sau articulat la un capăt cu sistemul respectiv și care servește la preluarea unei sarcini sau la transmiterea unei mișcări.
 braț (navigație), manevră curentă folosită la orientarea unei vergi în plan orizontal pentru ca velele să ocupe o anumită poziție față de direcția vântului. 
 brațe de muncă, muncitori; totalitate a persoanelor care dispun de capacitate de muncă.